Ита:
Топоним
 Ита () — город в Парагвае, в Центральном департаменте, в 37 км от Асунсьона.
 Ита — река в Удмуртии, правый приток реки Лоза.
 Ита () — муниципалитет в Испании.
 Ита () — муниципалитет в Бразилии.
В астрономии
 (918) Ита — астероид, открытый в 1919 году.
В лингвистике
 Ита — название буквы эта в современном греческом языке.
Фамилия
 Ита, Хинес Перес де () — испанский писатель и хронист XVI—XVII веков.

Имя
 Ита - Царица Древнего Египта, жена фараона.

Аббревиатура
 Институт теоретической астрономии
 Информационное телевизионное агентство
 Информационное телеграфное агентство (России)

См. также 
 ИТА
 ITA
 ITA2